Каширинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Александро-Невском районе Рязанской области.

Административный центр — посёлок Каширин.

История 
Каширинское сельское поселение образовано в 2006 г.

Законом Рязанской области от 11 мая 2017 года № 25-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, Бурминское и Каширинское сельские поселения — в Каширинское сельское поселение с административным центром в посёлке Каширин.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Рязанской области
Муниципальные образования Александро-Невского района